Tarn (jezero)
 Tarn (departman), Francuska
 Tarn (rijeka), Francuska